Древо познания:

 Дерево познания Добра и Зла — символическое дерево в Библии.
 Древо познания (Австралия) — место основания Лейбористской партии Австралии.
 Древо познания (книга) — книга чилийских биологов У. Матураны и Ф. Варелы.
 Древо познания (журнал) — научно-популярная энциклопедия издательства «Маршалл Кавендиш».

См. также 
 Древо жизни и Древо познания